Mužská dvouhra St. Petersburg Open 2018 probíhala ve druhé polovině září 2018. Do singlové soutěže petrohradského tenisového turnaje hraného v hale na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl bosenský tenista Damir Džumhur, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Švýcar Stan Wawrinka.

Vyřazením ve druhém kole ukončil profesionální kariéru bývalý osmý hráč světa Michail Južnyj z Ruska.

Vítězem se stal 25letý nejvýše nasazený Rakušan Dominic Thiem, jenž ve finále zdolal slovenského šampiona z roku 2012 Martina Kližana po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–1. Snížil tak pasivní vzájemný poměr utkání na 2–3. V probíhající sezóně si po triumfech na Argentina Open 2018 a Lyon Open 2018 připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo jedenáctý singlový titul na okruhu ATP Tour a vůbec první z haly. Kližan prohrál první finále kariéry, když předtím na túře ATP v singlu a deblu ovládl desetkrát boj o titul, z toho rekordně šestkrát ve dvouhře.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

St. Petersburg Open
ATP World Tour 2018